Sipi kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Sipí (ort), Chocó, 
 Sipí (kommun), Chocó,

Finland 

 Sipi (ö i Finland), Birkaland, Tammerfors,

Indonesien 

 Desa Sipi, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar